Асценсио (, повышение)

 Асценсио — восходящий порядок звуков в музыкальной гамме.
  — почётный епископ Сьюдад-Хуарес.

Примечания

См. также 
 Асенсио